Гигантский Войд (также известный как Гигантский Войд в NGH, Супервойд Гончих Псов и AR-Lp 36) — чрезвычайно большая область пространства с очень низкой плотностью галактик в созвездии Гончих Псов. Это второй по величине подтвержденный войд на сегодняшний день с диаметром 300—400 Мпк (от 1 до 1,3 миллиарда световых лет) и находящийся на расстоянии приблизительно 1,5 миллиарда световых лет от Земли (z = 0,116). Он был открыт в 1988 году и был самым большим войдом в Северном галактическом полушарии и, возможно, вторым по величине когда-либо обнаруженным. Даже гипотетический «Супервойд Эридана», соответствующий расположению холодного пятна WMAP, невелик по сравнению с этим войдом, хотя в Гигантском Войде не наблюдается значительного охлаждения реликтового излучения. Несмотря на огромные размеры войда, внутри него находятся 17 скоплений галактик, сосредоточенных в области сферической формы диаметром 50 Мпк. Исследования движения галактических скоплений показывают, что они не взаимодействуют друг с другом, то есть плотность кластеров очень низкая, что приводит к слабому гравитационному взаимодействию. Расположение войда на небе близко к Войду Волопаса.

Примечания 

Незавершённые статьи по астрономии
Войды
Гончие Псы (созвездие)